«Костяной томагавк» () — американский фильм в жанре хоррор-вестерн (вестерн с элементами ужасов). Фильм является режиссёрским дебютом С. Крэйга Залера, также выступившего в качестве сценариста и автора музыки. Главные роли исполнили Курт Рассел, Патрик Уилсон, Мэттью Фокс и Ричард Дженкинс. Мировая премьера фильма состоялась 25 сентября 2015 года, премьера в России — 10 декабря 2015 года.

Сюжет 
Дикий запад, 1890-е. Двое бандитов, Бадди (Сид Хэйг) и Пёрвис (Дэвид Аркетт), обчищают вещи убитых ими странников. Их спугивает шум лошадей, приближающийся к ним, и бандиты решают скрыться в ущелье неподалёку. В нём они обнаруживают зловещие тотемы из различных костей, в том числе и человеческих. Позже они находят странную конструкцию, которая является кладбищем местных аборигенов. Там на них нападают странные индейцы, которые убивают Бадди. Пёрвису удается сбежать.

Действие переносится в небольшой городок Брайт-Хоуп (Светлые Надежды). Цикорий (Ричард Дженкинс), помощник шерифа Франклина Ханта (Курт Рассел), рассказывает ему, что неподалёку от местного бара видел странного человека, который закапывал в землю одежду, запачканную кровью. Хант вместе с Цикорием отправляется в бар, чтобы пообщаться со странником, которым оказывается Пёрвис. В ходе короткого разговора, в котором Пёрвис представляется как Бадди, Хант провоцирует его и Пёрвис пытается бежать. Однако шериф оказывается проворней и простреливает бандиту ногу. Хант и Цикорий, вместе с Джоном Брудером (Мэттью Фокс), который находился в баре в момент конфликта, транспортируют Пёрвиса в офис шерифа.

В это же время, Артур О’Дуайр (Патрик Уилсон) конфликтует с женой, Самантой О’Дуайр (Лили Симмонс), из-за её упрёков по поводу его сломанной ноги, однако они быстро мирятся.

Шериф отправляет Брудера к О’Дуайрам за Самантой, так как местный доктор оказывается пьяным в стельку, из-за чего он просто не в состоянии вытащить пулю из ноги Пёрвиса. Саманта работает ассистентом доктора, поэтому она сможет провести необходимую операцию. Артур предупреждает Брудера, чтобы тот не флиртовал с его женой и отпускает их.

Саманта остаётся в офисе на ночь, чтобы проследить за состоянием Пёрвиса. Хант оставляет второго помощника, Ника, приглядывать за ней. Так как за окнами глубокая ночь, Хант вместе с Цикорием и Брудером отправляются по своим домам. Той же ночью на Брайт-Хоуп нападают индейцы и убивают местного конюха — негра по имени Буфорд.

Утром Ханту сообщают о Буфорде. Он обнаруживает распотрошённый труп конюха и немедленно отправляется в офис, где обнаруживает, что Ник, Саманта и Пёрвис исчезли. Хант собирает совещание в баре, где от местного индейца, которого называют «Профессор», узнают о племени индейцев-каннибалов, которых презирают и избегают другие племена. Хант собирает отряд для спасения похищенных, в который входят Цикорий, Брудер и Артур.

Отряд отправляется к долине. Положение усугубляется тем, что нога Артура начинает распухать, так как там начинает распространяться инфекция. На одном из привалов ночью к отряду подкрадывается двое мексиканцев. Хант вовремя замечает их, и отряд берёт их на прицел. Шериф требует мексиканцев разоружиться и подойти к ним, однако, когда те бросают оружие и начинают подходить, Брудер расстреливает их, мотивируя свой поступок тем, что они могли оказаться разведчиками местных банд. Он говорит Ханту, что им необходимо найти более безопасное место для привала.

Разбив лагерь в более безопасном по мнению Брудера месте, отряд засыпает. Ночью Артура будит шум, и он убивает мексиканца, душащего Брудера. Отряд обнаруживает, что бандиты украли их лошадей и дальше им придётся идти пешком. Так как состояние ноги Артура значительно ухудшается, тот просит остальных не останавливаться, если он отстанет.

К следующему привалу Артур значительно отстаёт от группы и достигает их с сильным опозданием, после чего практически мгновенно засыпает. Цикорий будит его и сообщает, что они собрали ему припасов, пока тот спал. Брудер отпускает колкость по поводу его жены и Артур выходит из себя, ударив Брудера по лицу. Артур падает и калечит ногу ещё сильнее. Цикорий с Хантом настаивают на ампутации ноги, однако Артур уговаривает их, чтобы вместо ампутации Цикорий просто вправил кость. Хант обещает Артуру, что будет помечать их путь метками. Отряд оставляет Артура на привале и продолжает путь втроём.

Отряд достигает ущелья, где подвергаются атаке каннибалов. Все трое оказываются ранены: Ханта ранят в предплечье стрелой, Цикорию ранят голову камнем, Брудеру отсекают кисть руки. Брудер сообщает, что дальше идти не сможет и просит, чтобы ему оставили ружьё и несколько динамитных шашек. Хант выполняет его просьбу и отправляется с Цикорием к пещере. Брудер убивает напавшего каннибала, однако, тот успевает метнуть в него томагавк, который добивает Брудера.

Вблизи пещеры на Ханта и Цикория снова нападают каннибалы. Они затаскивают Ханта с Цикорием в клетки внутри пещеры. Там Хант обнаруживает Саманту и Ника, и узнаёт, что Пёрвис был съеден. Сразу после этого каннибалы вытягивают из клетки Ника, скальпируют, расчленяют и съедают его на глазах остальных. Хант решает отравить оставшихся индейцев с помощью опиума, но настойки у него осталось очень мало. Позже Хант с помощью настойки опиума, обнаруженной у Цикория, пробует отравить дикарей. Трое каннибалов пробуют настойку и уходят из пещеры. Саманта сообщает, что из этой троицы умрёт только один, остальным досталось слишком мало настойки.

Артур продолжает свой путь по меткам, оставленным Хантом. Он добирается до ущелья и обнаруживает вещи группы. Он прячется в кустарнике неподалеку и засыпает. На него нападают двое дикарей, однако Артур убивает их. Он замечает странный свисток, видимо хирургически вмонтированный, в шее дикаря и вырезает его (с помощью этих свистков индейцы общались между собой). Он догадывается использовать его как приманку для остальных и убивает ещё одного каннибала.

Двое дикарей затаскивают труп отравленного каннибала к клеткам. Хант догадывается, что сейчас они попытаются его убить и пытается сопротивляться, но каннибал с кабаньими клыками вырубает его прикладом. Они вспарывают Ханту живот и засовывают туда раскалённую флягу от настойки. Также Кабаньи Клыки ранит руку Ханта и неудачно пробует выстрелить ему в промежность. Хант пытается выбраться из-под ступни дикаря, но ему это не удаётся, каннибал слишком силён. Раздаётся свист, и один из дикарей убегает. Артур убивает индейца. Кабаньи Клыки обнаруживает способ перезарядки винтовки, стреляет Ханту в грудь, пробив выстрелом лёгкое, и отправляется к Артуру. Хант дотягивается до томагавка, отрубает дикарю большую часть стопы и голову.

Хант понимает, что с такими ранами ему не выжить, поэтому сообщает Артуру и Цикорию, что попытается добить оставшихся каннибалов. Артур, Цикорий и Саманта на выходе из пещеры обнаруживают двух беременных женщин из племени, у которых отрублены руки и ноги и выколоты глаза, но не решают делать с ними что-либо. На выходе из долины Артур, Саманта и Цикорий слышат выстрелы винтовки Ханта. Когда выстрелы прекращаются, Цикорий понимает, что Ханту удалось убить последних дикарей.

В ролях

Производство 
В 2013 году Курт Рассел и Ричард Дженкинс дали своё согласие на участие в съёмках. В 2014 году к фильму присоединились Мэттью Фокс и Патрик Уилсон, а продюсеры нашли источники финансирования.

Съёмки 
Съёмки фильма начались 6 октября 2014 года в Малибу (Калифорния) в национальном парке Paramount Ranch и продолжались 21 день.

Съёмки 

 Джим Бродбент на несколько месяцев заменил Ричарда Дженкинса, однако в конце концов тот снова вернулся в актёрский состав.
 Вначале предполагалось, что О'Дуайеров будут играть Питер Сарсгаард и Дженнифер Карпентер, а роль Джона Брудера достанется Тимоти Олифанту.
 Окончательная версия фильма снята по первому варианту сценария.
 Прежде чем остановиться на Калифорнии, продюсеры предполагали снимать фильм в штатах Нью-Мексико и Юта.
 Вначале предполагалось, что в роли Бадди снимется Майкл Уинкотт.
 Залер написал сценарий фильма в 2007 году.
 Фильм был снят за 21 день.

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2015 года
Фильмы ужасов 2015 года
Фильмы ужасов США
Вестерны США
Фильмы о каннибализме
Исторические фильмы о 1890-х годах